Memoriał im. Eugeniusza Nazimka 1991 – 9. edycja turnieju w celu uczczenia pamięci polskiego żużlowca Eugeniusza Nazimka, który odbył się dnia 23 czerwca 1991 roku. Turniej wygrał Sławomir Drabik.

Wyniki 
 Stadion Stali Rzeszów, 23 czerwca 1991
 NCD: 
 Sędzia: Józef Rzepa

Linki zewnętrzne 
 

1991
1991 w sporcie żużlowym
1991 w polskim sporcie